Origliasso ist der Familienname folgender Personen:

 Jessica Louise Origliasso (* 1984), australische Musikerin, bildet mit Zwillingsschwester Lisa Marie das Duo The Veronicas, siehe The Veronicas 
 Lisa Marie Origliasso (* 1984), australische Musikerin, bildet mit Zwillingsschwester Jessica Louise das Duo The Veronicas, siehe The Veronicas